Чемпіонат Уельсу з футболу 2019—2020 — 28-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Уельсу. У зв'язку з Пандемією COVID-19 19 травня 2020 року Футбольна асоціація Уельсу вирішила припинити проведення турніру. Переможцем визнали Коннас-Кі Номадс.

Клуби

Учасники та стадіони

Турнірна таблиця

Результати 
1 етап

Чемпіонська група

Група на виліт

Лідери чемпіонату

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт прем'єр-ліги
 Прем'єр-Ліга Уельсу на soccerway 

2020
Уельс
Уельс